Того року турнір проводився вперше.

Ралука Олару і Валерія Соловйова виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке з рахунком 2–6, 7–6(7–3), [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Nurnberger Versicherungscupandnbsp;- Doubles
2013
2013 у німецькому спорті